Pardonne-moi (Perdonami!) est un film italien de Mario Costa sorti en 1953 ;
  (سامحني) est un film égyptien d' sorti en 1958 ;
 Pardonne-moi est une chanson française de Mylène Farmer sortie en 2002 ;
 Pardonne-moi est une chanson française de Johnny Hallyday sortie en 2018.

Voir aussi 
 Pardonnez-moi est un film français de Maïwenn sorti en 2006 ;